Краснопільська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Краснопільська сільська рада — орган місцевого самоврядування Краснопільської сільської територіальної громади, Житомирська область, Чуднівський район
 Краснопільська сільська рада — Луганська область, Марківський район
 Краснопільська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Краснопільська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Краснопільська сільська рада — Черкаська область, Уманський район
 Краснопільська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район